Crohn pode se referir a 

Doença de Crohn, doença crónica inflamatória intestinal.
Burrill Crohn, médico estado-unidense que se especializou em doenças intestinais.

Desambiguação